Фарафоново — название населённых пунктов в России:

 Фарафоново — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Фарафоново — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Фарафоново — деревня в Кезском районе Удмуртии.